Лаппи — финское название Лапландии, может означать:

Финляндия 
 Лаппи (губерния) — бывшая губерния Финляндии;
 Лаппи (историческая провинция) — историческая провинция Финляндии;
 Лаппи (провинция) — современная административная единица Финляндии;
 Лаппи (коммуна) — бывшя коммуна в провинции Сатакунта в Финляндии.

Фамилия 
 Лаппи, Артту (род. 1984) — финский лыжник, прыгун с трамплина.
  (ок. 1575 — ок. 1630) — итальянский композитор.
 Лаппи, Эсапекка (род. 1991) — финский раллийный гонщик.

См. также 
 Лапландия (значения)